Dit is een lijst van planetoïden 36101-36200. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (36101) - || 1999 RY115|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (36102) - || 1999 RA116|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (36103) - || 1999 RL116|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (36104) - || 1999 RY116|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (36105) - || 1999 RF118|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (36106) - || 1999 RN119|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (36107) - || 1999 RV119|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (36108) - || 1999 RK120|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (36109) - || 1999 RB122|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (36110) - || 1999 RV122|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (36111) - || 1999 RL126|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (36112) - || 1999 RB129|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (36113) - || 1999 RY129|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (36114) - || 1999 RA130|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (36115) - || 1999 RH133|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (36116) - || 1999 RY133|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (36117) - || 1999 RD135|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (36118) - || 1999 RE135|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (36119) - || 1999 RQ135|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (36120) - || 1999 RS136|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (36121) - || 1999 RO143|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (36122) - || 1999 RG145|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (36123) - || 1999 RS146|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (36124) - || 1999 RF147|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (36125) - || 1999 RG147|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (36126) - || 1999 RH148|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (36127) - || 1999 RJ150|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (36128) - || 1999 RK151|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (36129) - || 1999 RW156|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (36130) - || 1999 RG157|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (36131) - || 1999 RN158|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (36132) - || 1999 RU158|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (36133) - || 1999 RJ159|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (36134) - || 1999 RS162|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (36135) - || 1999 RO163|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (36136) - || 1999 RR165|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (36137) - || 1999 RV167|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (36138) - || 1999 RW167|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (36139) - || 1999 RY167|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (36140) - || 1999 RC168|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (36141) - || 1999 RF170|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (36142) - || 1999 RA173|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (36143) - || 1999 RR173|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (36144) - || 1999 RT173|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (36145) - || 1999 RK178|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (36146) - || 1999 RX181|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (36147) - || 1999 RA186|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (36148) - || 1999 RF192|| 13 september 1999 || LINEAR
|-
| (36149) - || 1999 RQ192|| 13 september 1999 || LINEAR
|-
| (36150) - || 1999 RE193|| 13 september 1999 || LINEAR
|-
| (36151) - || 1999 RG193|| 13 september 1999 || LINEAR
|-
| (36152) - || 1999 RE196|| 8 september 1999 || LINEAR
|-
| (36153) - || 1999 RF201|| 8 september 1999 || LINEAR
|-
| (36154) - || 1999 RY202|| 8 september 1999 || LINEAR
|-
| (36155) - || 1999 RO206|| 8 september 1999 || LINEAR
|-
| (36156) - || 1999 RQ206|| 8 september 1999 || LINEAR
|-
| (36157) - || 1999 RH210|| 8 september 1999 || LINEAR
|-
| (36158) - || 1999 RL216|| 8 september 1999 || LINEAR
|-
| (36159) - || 1999 RZ217|| 4 september 1999 || CSS
|-
| (36160) - || 1999 RZ218|| 5 september 1999 || LONEOS
|-
| (36161) - || 1999 RB220|| 4 september 1999 || LONEOS
|-
| (36162) - || 1999 RX221|| 6 september 1999 || CSS
|-
| (36163) - || 1999 RQ222|| 7 september 1999 || CSS
|-
| (36164) - || 1999 RN226|| 5 september 1999 || CSS
|-
| (36165) - || 1999 RB227|| 5 september 1999 || CSS
|-
| (36166) - || 1999 RY228|| 5 september 1999 || Spacewatch
|-
| (36167) - || 1999 RG230|| 8 september 1999 || CSS
|-
| (36168) - || 1999 RF233|| 8 september 1999 || CSS
|-
| (36169) - || 1999 RG240|| 11 september 1999 || LONEOS
|-
| (36170) - || 1999 RC242|| 12 september 1999 || LONEOS
|-
| (36171) - || 1999 RM242|| 4 september 1999 || LONEOS
|-
| (36172) - || 1999 RH247|| 4 september 1999 || Spacewatch
|-
| (36173) - || 1999 SN1|| 17 september 1999 || K. Korlević
|-
| (36174) - || 1999 SW2|| 23 september 1999 || M. Wolf, L. Šarounová
|-
| (36175) - || 1999 ST6|| 30 september 1999 || LINEAR
|-
| (36176) - || 1999 SR9|| 29 september 1999 || K. Korlević
|-
| (36177) - || 1999 SJ14|| 30 september 1999 || LINEAR
|-
| (36178) - || 1999 SP16|| 29 september 1999 || CSS
|-
| (36179) - || 1999 SP19|| 30 september 1999 || LINEAR
|-
| (36180) - || 1999 SQ19|| 30 september 1999 || LINEAR
|-
| (36181) - || 1999 TT10|| 8 oktober 1999 || K. Korlević, M. Jurić
|-
| (36182) Montigiani || 1999 TY12|| 10 oktober 1999 || M. M. M. Santangelo
|-
| (36183) - || 1999 TX16|| 13 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (36184) - || 1999 TQ17|| 14 oktober 1999 || L. Šarounová
|-
| (36185) - || 1999 TG25|| 3 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (36186) - || 1999 TC31|| 4 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (36187) - || 1999 TB37|| 13 oktober 1999 || LONEOS
|-
| (36188) - || 1999 TD37|| 13 oktober 1999 || LONEOS
|-
| (36189) - || 1999 TS37|| 1 oktober 1999 || CSS
|-
| (36190) - || 1999 TG40|| 5 oktober 1999 || CSS
|-
| (36191) - || 1999 TY78|| 11 oktober 1999 || Spacewatch
|-
| (36192) - || 1999 TC89|| 2 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (36193) - || 1999 TD89|| 2 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (36194) - || 1999 TP89|| 2 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (36195) - || 1999 TG90|| 2 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (36196) - || 1999 TT90|| 2 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (36197) - || 1999 TZ91|| 2 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (36198) - || 1999 TF92|| 2 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (36199) - || 1999 TD93|| 2 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (36200) - || 1999 TA97|| 2 oktober 1999 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten